Caima steht für:

 Caima (Fluss), Fluss in Portugal
 Caima (Sipocot), Barangay in Sipocot, Philippinen
 Caima (Unternehmen), Unternehmen aus Portugal